Distance Teaching meint die Spezifika des Unterrichtens von Lehrkräften in hybriden Lernkontexten, in denen Lehrkräfte und Lernende nicht zwingend am selben Ort physisch anwesend sein müssen (für Deutschland siehe Fernunterrichtsschutzgesetz). Weitere Begriffe sind Distanzunterricht oder Fernunterricht (engl. remote teaching, digital teaching, hybrid teaching, distance education). Aktuell beschäftigt sich die Forschung damit, ob „Distance Teaching“ die Zukunft des Lehrens und Lernens verändern kann.

Begriff 
Distance teaching und distance learning sind nicht dasselbe. „Distance Teaching“ definiert die Aufgaben und Kompetenzen der Lehrkraft. „Distance Learning“ fokussiert auf den Lernenden. Die Fachzeitschrift Distance Education beschäftigt sich mit beiden Seiten des Fachbereichs, dem Lehren und dem Lernen.

Lehrkräfteausbildung im deutschsprachigen Raum 
„Distance Teaching“ war bis zum Beginn der Covid-19 Pandemie nicht Teil der ersten Phase der universitären Lehrkräfteausbildung im deutschsprachigen Raum. Lehramtsstudierende und erfahrene Lehrkräfte, die keine Ausbildung diesem Bereich erhalten haben, brauchen eine professionelle Einführung in die Didaktik der „Distance Education“. An der Fernuniversität in Hagen findet keine Lehrkräfteausbildung statt. 

Erste Veröffentlichungen, bezogen auf den bayerischen Kontext, befassen sich mit den Implikationen der Einführung von „Distance Teaching“ in die universitäre Lehrkräftebildung.

Bildungstechnologien für digitales Unterrichten 
Um guten digitalen Unterricht planen, durchführen und evaluieren zu können, müssen Lehrkräfte über technological pedagogical content knowledge verfügen. Der Fragebogen TPACK.xs wurde entwickelt, um den Grad des Kompetenzerwerbs bei angehenden Lehrkräften zu messen. Im Bereich der technical knowledge ist ein breites Wissen zur technischen Beschaffenheit, zur Bedienung und zum didaktisch sinnvollen Einsatz von digitalen Webtools wichtig.

Unterrichtsbeispiele für die Sekundarstufe 
Für das Fach Englisch eignen sich beispielsweise digitale Lernspiele oder interaktive Lernsoftware.

Einzelnachweise 

Lernen
E-Learning